, du français «  Hérault », signifie « messager », « visionnaire » en espagnol.

 peut faire référence à plusieurs périodiques de langue espagnole :
 El Heraldo, quotidien libéral colombien fondé en 1933 ;
 El Heraldo de Madrid, quotidien libéral madrilène de diffusion espagnole, publié entre 1890 et 1939 ;
 Heraldo de Aragón, quotidien espagnol fondé en 1895.